Prva liga Jugoslavije (1964/1965) była 37. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 15 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Partizan Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Zlatko Dračić, który w barwach klubu NK Zagreb strzelił 23 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1964 w piłce nożnej
1965 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
Jugosławia w XX wieku
1964 w Europie
1965 w Europie